John Murphy hace referencia a varios artículos:

Personas
 John Murphy (político), gobernador de Alabama por el partido demócrata.
 John Murphy (compositor), compositor británico de música para películas.
 John Murphy (ciclista), ciclista estadounidense.
 John Murphy (baloncestista), baloncestista estadounidense.

Alias
 Kim Deal, cantante, en algunas ocasiones firma bajo el alias de Mrs. John Murphy.